Phantom peut faire référence aux :

Jeu 
 Phantom, une console de jeu vidéo vaporware

Films 
 Phantom (The Wraith), film américain de Mike Marvin sorti en 1986
 Phantom, film américain de Simon Wincer sorti en 1996
 Phantom, film américain de Todd Robinson sorti en 2013
 Phantom, film d'action indien de Kabir Khan sorti en 2015
 The Phantom Flyer, film américain sorti en 1928
 The Phantom, film américain de Charles Giblyn sorti en 1916 
 , film muet de 1931
 The Phantom, serial américain de B. Reeves Eason, sorti en 1943

Télévision 
 Phantom, une série télévisée sud-coréenne

Musique 
 Phantom, un single du groupe Justice
 Phantom, un trio sud-coréen de hip-hop 
 The Phantom, le pseudonyme du chanteur de rock Jerry Lott

Hydronyme 
 La rivière Phantom, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Technique 
 Phantom Corsair, un concept-car futuriste de 1938.
 Une alimentation phantom (ou fantôme) est un type d'alimentation utilisé pour les microphones.
 Phantom, un drone.
 Phantom, une enceinte connectée conçue et distribuée par Devialet.
McDonnell Douglas F-4 Phantom II, un avion militaire américain

Comics 
The Phantom personnage de comics créé par Lee Falk.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre